Mars kan henvise til flere artikler:
 Mars (gud) – krigens gud i romersk mytologi
 Mars (planet) – en planet i solsystemet
 Mars (chokolade) – en chokoladebar
 Mars Incorporated – en fødevareproducent
 Mars (skib) – svensk krigsskib
 Mars (film fra 2004) - en russisk film

Se også 
 Marts